Список потенциально жизнепригодных экзопланет отсортирован по критерию сходства с Землёй с использованием индекса подобия Земле, разработанного Лабораторией жизнепригодности планет при Университете Пуэрто-Рико в Аресибо.

Методология

Индекс подобия Земле 
Индекс подобия Земле — параметр, показывающий насколько близко экзопланета соответствует Земле. Индекс может принимать значения в диапазоне от 0 до 1, где «1» означает идентичность Земле. Значения между «0,8» и «1,0» соответствуют каменистым землеподобным планетам, которые могут иметь подобную Земле атмосферу с умеренной температурой и поддерживать земные формы жизни. Индекс является функцией от радиуса планеты, её плотности, второй космической скорости и температуры поверхности.

Основной уровень жизнепригодности 
Основной уровень жизнепригодности — параметр, определяющий водно-тепловую пригодность климата планеты для существования наземных продуцентов (растительности). Параметр принимает значение в диапазоне от 0 до 1, где «1» — наиболее пригодные для жизни условия и является функцией от температуры поверхности и относительной влажности. Значение «1» присваивается планетам со средней приповерхностной температурой 25 °C, являющейся наиболее оптимальной для большинства видов растений; «0» — планетам с температурой выше 50 °C и ниже 0 °C. Для экзопланет используется только температурная составляющая и предполагается, что на планете присутствует вода.

Удалённость от обитаемой зоны 
Удалённость от обитаемой зоны — параметр, определяющий удалённость планеты от центра обитаемой зоны родительской звезды. Планеты в обитаемой зоне имеют значения от −1 до +1, где «0» обозначает центр обитаемой зоны, а −1 и +1 — её внутренний и внешний края. Удалённость от обитаемой зоны является функцией от светимости звезды, её температуры, а также расстояния до планеты.

Состав обитаемой зоны 
Состав обитаемой зоны — параметр, определяющий валовый состав экзопланеты. Значения близкое к 0 обозначают тела, состоящие из смеси железа, камня и воды. Значения ниже −1 обозначают тела, состоящие преимущественно из железа, а значения выше +1 обозначают тела, состоящие преимущественно из газа. HZC зависит от массы и радиуса.

Атмосфера обитаемой зоны 
Атмосфера обитаемой зоны — параметр, характеризующий возможность экзопланеты держать атмосферу. Значения ниже −1 обозначают тела со слабой атмосферой или без неё. Значения выше +1 обозначают тела, с плотной водородной атмосферой (газовые гиганты, например). Значения между −1 и +1 вероятно имеют атмосферу, подходящую для жизни, но 0 не обязательно обозначает идеальные условия. HZA зависит от массы, радиуса, орбиты вращения планеты и светимости звезды.

Планетный класс 
Планетный класс — параметр, характеризующий планетные тела в виде комбинации из трёх температурных классов и семи категорий масс. Температурный класс зависит от положения планеты относительно обитаемой зоны и может быть трёх видов: горячий, тёплый и холодный (тёплый соответствует обитаемой зоне). Категория масс подразделяется на следующие типы: астероид, меркурий, миниземля, земля, суперземля, нептун и юпитер. Классификация может применяться для экзопланет (включая спутники), а также любых планет Солнечной системы.

Класс жизнепригодности 
Класс жизнепригодности — параметр, являющийся классификацией только жизнепригодных миров (землеподобных планет в обитаемой зоне) и состоящий из пяти температурных категорий:
 гипопсихропланеты (класс hP, очень холодные планеты) — температура от −50 °C и ниже;
 психропланеты (класс Р, холодные планеты) — температура от −50 до 0 °C;
 мезопланеты (класс М, планеты с умеренной температурой, не следует путать с термином «мезопланета» Айзека Азимова, типичной мезопланетой является Земля) — температура от 0 до 50 °C;
 термопланеты (класс Т, горячие планеты) — температура от 50 до 100 °C;
 гипертермопланеты (класс hT, очень горячие планеты) — температура от 100 °C и выше.
Такой способ наименования был позаимствован из микробиологии, где он используется для классификации микроорганизмов в зависимости от температуры, благоприятствующей для их роста. Класс М включает планеты с температурой поверхности от 0 до 50 °C, пригодной для поддержания сложных форм жизни (любителям научной фантастики он может быть знаком по сериалу «Звёздный путь»). Прочие классы подразумевают условия, подходящие только для экстремофилов.

Универсальный класс NH применяется для обозначения непригодных для жизни планет.

Температура 
Tп — средняя приповерхностная температура атмосферы в кельвинах (К). Расчёт основан на предположении, что планета имеет атмосферу, подобную земной с парниковым эффектом за счет наличия 1 % СО2 и при альбедо 0,3.

Список 
На 6 декабря 2021 года в каталоге жизнепригодных экзопланет присутствует 59 подтверждённых экзопланет. Для сравнения в список добавлены Земля и 3 другие планеты земной группы Солнечной системы.

Примечания

Ссылки 

 «The Habitable Exoplanets Catalog» (PHL/University of Puerto Rico at Arecibo)
 Habitable Exoplanets Catalogue ranks alien worlds on suitability for life
 A Two-Tiered Approach to Assessing the Habitability of Exoplanets